Het Monument voor de vermoorde leden van de Rijksdag is een monument in de Duitse hoofdstad Berlijn. Het staat voor het gebouw van de Rijksdag en herdenkt de 96 Rijksdagleden die in de periode van 1933 tot 1945 onder het nazi-regime een onnatuurlijke dood stierven. Het monument werd in september 1992 onthuld en is ontworpen door Dieter Appelt, Klaus Eisenlohr, Justus Müller en Christian Zwirner.

Het monument bestaat uit 96 gietijzeren platen met daarop de naam, geboorte- en sterfdatum en plaats van overlijden. Het monument is zo ontworpen dat eventueel nieuw ontdekte namen makkelijk kunnen worden toegevoegd. Het woord "vermoord" is in enkele gevallen discutabel. Zo overleden Hugo Sinzheimer en Georg Wendt beiden na de bevrijding, al dan niet als gevolg van lichamelijke verzwakking vanwege de oorlog. Adolf Biedermann werd dood gevonden, zonder dat de precieze doodsoorzaak bekend is.

Herdachte personen

Monument in Berlijn
Tweede Wereldoorlog-monument in Duitsland
Wetgevende macht in Duitsland
Mitte (district van Berlijn)